Самуил Владимирович Полонский (14 сентября 1902, Гайсин Подольской губернии — 2 мая 1955, Москва) — белорусский советский композитор, хормейстер. Один из основоположников белорусской композиторской школы. Заслуженный артист БССР (1940).

Биография 
Родился 14 сентября 1902 года в Гайсине Подольской губернии в еврейской семье. Отец был клезмером, Самуил рано приобщился к музыке. Став ещё ребёнком участником клезмерской капеллы в качестве скрипача, играл на традиционных еврейских свадьбах. После окончания гимназии, с 1919 по 1922 гг., служил в Красной армии, затем поступил в Киевский музыкально-драматический институт на хоровой факультет. Выпустился в 1926 году, но ещё два года занимался здесь же по композиции у педагогов Ревуцкого Л.Н. и Золотарёва В.А.

В 1928 году переезжает в Минск и вскоре по праву становится одним из ведущих белорусских композиторов, параллельно работая хормейстером. В 1929-1941 гг. Самуил Владимирович руководит республиканской хоровой капеллой БССР, еврейским государственным ансамблем Белоруссии, Ансамблем песни и пляски Белорусского военного округа. Как композитор сочиняет музыку на стихи белорусских поэтов, которые становятся хоровыми и сольными песнями, оркестровые и сольные инструментальные произведения, оперетту. Его творчество опирается на белорусский и еврейский национальный фольклор, а также русскую музыкальную классику. Особым успехом пользовались «Песня поселян» и «Колыбельная», написанные на стихотворные отрывки из поэмы Изи Харика «Хлеб» 1925 г., «Биробиджанский фрейлехс» на слова Ицика Фефера, «Вечеринка в колхозе» на стихи Янки Купалы.

С 1941 по 1942 гг. Самуил Полонский работает музыкальным редактором Западно-Сибирской киностудии в Новосибирске. С 1942 по 1943 гг. является художественным руководителем Белорусского ансамбля песни и танца, который находится в эвакуации на Урале. В 1944-1945 гг. Полонский осуществляет художественное руководство Шахтерским ансамблем песни и пляски Подмосковного угольного бассейна. 

С 1945 г. до собственной кончины в 1955 г. жил в Москве.

Сочинения 

 Для симфонического оркестра — Сюита на темы еврейского песенного фольклора;
 Для духового оркестра — Фантазия на белорусские темы, Белорусский марш; марш Сибиряк;
 Для оркестра белорусских народных инструментов — музыкальная картинка «Ярмарка»;
 Для скрипки и фортепиано — Рапсодия;
 Для трубы и фортепиано — Вариации на еврейские народные темы, Свадебная, Каприс;
Для гобоя и фортепиано — Белорусские напевы, Песня пастуха;
 Для фагота и фортепиано — Два вальса, На лужайке;
 Для альта и фортепиано — Баллада, Старинный танец;
 Для мандолины и фортепиано — Листок из альбома;
 Для фортепиано — Еврейская рапсодия, Свадебная, Белорусская протяжная и плясовая;
 Для солистов, хора, флейты, гобоя и секстета домр — Сюита;
 Для голоса и фортепиано — романсы, песни на слова Т. Шевченко, М. Лермонтова, Я. Коласа,  В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, М. Танка, И. Френкеля, А. Фатьянова, М. Светлова, А. Твардовского, Я. Купалы, М. Голодного, М. Александрова, Н. Рыленкова, А. Русака, A. Жарова, В. Пухначева,  Я. Шведова, И. Уткина, М. Рудермана, П. Бровки, B. Кожевникова, А. Прокофьева и др.;
 Хоры на слова советских поэтов, в том числе Белорусская красноармейская сюита, 10 шахтерских песен (слова В. Хмары), Белорусская сюита (слова народные);
 Песни для детей, в том числе сюита Четыре времени года (слова М. Исаковского, А. Лугина, Я. Купалы);
 Комедийная оперетта Зарэчны Барок (Заречный борок) с либретто Алеся Жаврука и Андрея Ушакова, которая была поставлена на минской сцене в 1940 году и является таким образом первой белорусской опереттой;
 Музыка к драматическим спектаклям, радиопостановкам, короткометражным фильмам «Песнь о дружбе» 1941 г. и «Родные напевы» 1948 г., выпуску №109 Союзкиножурнала;
 Обработка народных песен (Я пойду в свою светлицу, Сел комарик на дубочек, Как в лесу, лесу-лесочке и мн. др.)

Ссылки 
Полонский Самуил Владимирович. Биография композитора на сайте "Библиотека российских авторов"  

Инесса Двужильная о роли евреев в музыке Беларуси. Статья на Независимом израильском сайте 

Описание личного архива в Белорусском государственном архиве-музеи литературы и искусства 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Композиторы СССР
Композиторы Белоруссии
Исполнители еврейской музыки